Bourbeillon ist der Name von

 Patrick Bourbeillon (1947–2015), französischer Sprinter
 Olivier Bourbeillon (* 1957), französischer Filmproduzent
 Julie Bourbeillon